Pocahontas County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pocahontas County (Iowa)
 Pocahontas County (West Virginia)